De beer (Tsjechov) - eenakter van Anton Tsjechov
De Beer (natuurgebied) - vogelgebied
De Beer (molen) - voormalige molen in Amsterdam

De Beer (achternaam)
 Ad de Beer (1932-1997) - Nederlandse schrijver 
 Albrecht de Beer (1100-1170) - stichter van de dynastie van de Ascaniërs 
 Carel de Beer (1922-2010) - Nederlands ingenieur en hoogleraar mechanische technologie 
 Gavin de Beer (1899-1972) - Engels embryoloog
 Ids de Beer (1916-1945) - Nederlandse verzetsstrijder 
 Joos de Beer (15?? - 1591) - Nederlands kunstschilder 
 Monique de Beer (1975) - Nederlands rolstoeltennisster
 Pol de Beer (1934) - voormalig Nederlands politicus 
 Thomas de Beer (1785-1863) - Tilburgse wollenstoffenfabrikant
 Wil de Beer (1942) - voormalig schaatsster 

Fictieve figuren
 Barend de Beer - uit een van oorsprong Frans kinderprogramma 
 Bolke de Beer -  uit gelijknamige kinderboekenserie van A.D. Hildebrand
 Droes de Beer - personage uit de Fabeltjeskrant 
 Bruun - de beer - kinderboek van W.G. van de Hulst sr.